Силвана Пампанини () е италианска филмова актриса.

Биография 
Тя е била Мис Италия през 1946 г., а на следващата година започва своята филмова кариера.

Бързо се превръща в една от най-популярните актриси в своята страна и благодарение на своето чувствено тяло е смятана за секс символ в началото на 50-те. През 1955 г. посещава Ню Йорк, Денвър и Холивуд където отказва офертите за филми, тъй като намира английския за неатрактивен.

Тя е много известна в Испания (където участва в Tirma, la principessa delle Canarie), Франция, Южна Америка и Япония.

През 1960-те заменя филмите с телевизионна кариера.

Филмография

Актриса

Филмов директор 
 Melodie a Sant'Agata (1957)
 Giuseppe Verdi (1958 film) (1958)

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански актьори и актриси